Een verkeersweg:
 N263 (België)
 N263 (Frankrijk)
 N263 (Nederland), zie Provinciale weg 263

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing